Schildknecht:

 Björn Schildknecht (1905–1946), svensk kompositör
 Johan Albert Schildknecht (1833–1919), svensk musikförläggare
 Maria Schildknecht (1881–1977), svensk skådespelare
 Thomas Schildknecht, schweizisk astronom

Svenska efternamn
Tyska efternamn